Amphoe Na Thawi (Thai: ) ist ein  Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der Provinz Songkhla. Die Provinz Songkhla liegt in der Südregion von Thailand an der Küste zum Golf von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Distrikte und Gebiete (von Westen im Uhrzeigersinn): die Amphoe Sadao, Chana, Thepha und Saba Yoi. Alle Amphoe liegen in der Provinz Songkhla. Im Süden liegt der Staat Kedah von Malaysia.

Geschichte 
Das Gebiet des heutigen Landkreises Na Thawi wurde 1957 zunächst als Unterbezirk (King Amphoe) eingerichtet, indem es vom Amphoe Chana abgetrennt wurde.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Na Thawi ist in zehn Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 92 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Na Thawi () besteht aus Teilen des Tambon Na Thawi. 
 Na Thawi Nok () besteht aus weiteren Teilen des Tambon Na Thawi. 

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Na Thawi von amphoe.com (auf Thai)

Na Thawi